Qalparunta (vagy Qalparunda) az újhettita királyságokban többször előforduló Halparuntijasz uralkodónév asszír alakja. Nagy a bizonytalanság a személyüket illetően, mivel legtöbbször csak asszír forrásokból ismertek.

 I. Halparuntijasz – Gurgum királya, valószínű módon azonosítható az unkibeli Qalparuntával
 I. Halparuntijasz – Grugum királya
 Halparunta – az asszír forrásokban feltűnő unkibeli király, I. Qalparunta néven is ismert
 II. Qalparunta – Unki (Jahan) királya
 III. Qalparunta – Unki (Jahan) királya

lásd még: Halparuntijasz